Zygmunt Mackiewicz – litewski histolog i polityk polskiej narodowości
 Zygmunt Mackiewicz – polski chirurg